Сертолово () — місто Всеволожського району Ленінградської області Росії. Адміністративний центр Сертоловського міського поселення.
Населення — 47 457 осіб (2010 рік).

Населення

Примітки

Посилання 
 Сертолово на сайті «Моє місто»

Міста Ленінградської області
Міста Росії